

Goudron 
 Le mot « tar » désigne en anglais le goudron. Le terme se retrouve dans les expressions tarmac ou tarmacadam, tarp, Jack Tar, ou dans le nom de la rivière Tar ou celui de la ville de Tarboro.

Toponyme 
 Tar, un village de Croatie situé dans la municipalité de Tar-Vabriga, comitat d'Istrie.
 Tar, un village de Hongrie (Nógrád).
 Le lac Tar, un lac situé dans le département de Lago Argentino de la province de Santa Cruz en Argentine.
 Le Tar, un cours d'eau de Caroline du Nord, aux États-Unis.
 La , rivière du Kirghizistan.

Musique 
 Le tar ou târ désigne un instrument de musique :
 Le târ est un instrument à cordes, luth à long manche avec un corps en forme de double cœur, connu notamment par le tar azerbaïdjanais.
 Le tar est un instrument de percussion. 
Tar est un groupe de rock américain.

Cinéma 

 Tar, film de 2012 coécrit par 12 étudiants de l'université de New York.
 Tár, film de 2022 réalisé par Todd Field.

Informatique 
tar est une extension de nom de fichier d'archive, principalement utilisé sous UNIX et avec la commande éponyme tar (tape archiver).
GNU tar, une implémentation du programme tar par le projet GNU.

Linguistique 
 Tar, () est la  de l'alphabet géorgien.

Sigle 
TAR est un sigle qui signifie :
 Thrombopénie Absence Radius syndrome désignant une maladie rare : TAR Syndrome
 Train Automoteur Rapide : autorail mis en service en France en 1934.
 Taxe anticipée de recyclage
 TAR est une abréviation de tour aéroréfrigérante
 TAR est l'acronyme de Tir aux Armes Réglementaires, une des disciplines du Tir Sportif

Code 
TAR est un code, qui signifie :
 Tarlac, la province de la région de Luçon centrale des Philippines, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:PH)
 Taroudannt, la province de la région Sous-Massa-Draa, au Maroc, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:MA)
 Tärtär, le district (rayon) de l'Azerbaïdjan, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:AZ)
 , aéroport de Tarente (Italie), selon le code AITA des aéroports
 Tunisair (Tunisie), selon le code OACI des compagnies aériennes

Entreprise 

 Transportes Aéreos Regionales : compagnie aérienne mexicaine

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme